Outzen ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Outzen (* 1982), dänischer Automobilrennfahrer 
 Nikolaus Outzen (1752–1826), Geschichtsschreiber, Prediger und friesischer Sprachforscher